Gömbös László jákfai Gömbös László Jenő (1889–1976) rendőrfőtanácsos, a BM Útlevél Osztályának vezetője 1938 és 1944 között
 Gömbös László (1926) szobrász